Imię i nazwisko Anna Michalska nosiły lub noszą m.in.:
 Anna Michalska (1940–2001) – polska prawniczka, specjalistka ochrony praw człowieka, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 Anna Michalska  – polska socjolożka, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu